Enrique de Grosmont, I duque de Láncaster, IV conde de Leicester y Láncaster(castillo de Grosmont, h. 1310 - castillo de Leicester, 23 de marzo de 1361), también conde de Derby, fue un miembro de la nobleza inglesa, y un destacado soldado, político y diplomático.

Biografía 
Primogénito y único hijo varón del conde Enrique de Láncaster y de Matilde de Chaworth, sucedió a su padre en los condados de Láncaster, Leicester y Derby a su muerte en 1348. 

Se convirtió en uno de los capitanes en los que más confiaba Eduardo III en las primeras fases de la guerra de los Cien Años. Se distinguió con la victoria en la batalla de Auberoche. Fue miembro fundador y segundo caballero de la orden de la jarretera en 1348. Gracias a sus gestiones se consigue una monumental —aunque corta— paz con Francia, ganándose con ello el favor de su primo el rey Eduardo III. Por sus servicios a la corona fue agraciado con la elevación de su condado de Láncaster al rango de ducado en el año 1351, convirtiéndose en el primer duque de Láncaster. 

Grosmont fue también el autor de un libro, Livre de seyntz medicines, un tratado devocional intensamente personal. Se le recuerda como uno de los fundadores y primeros patronos del Corpus Christi College, Cambridge, que se estableció por dos de los gremios de la ciudad en 1352.

Matrimonio y descendencia 
Se casó en 1334 con Isabel de Beaumont, hija de Henry de Beaumont con la que tuvo dos hijas:

Matilde (n. castillo de Bolingbroke, 1335 - m. 1362), condesa de Leicester a la muerte de su padre; casada primero con Ralph Stafford (m.1348), hijo de Ralph Stafford y Margaret de Audley, condes de Stafford; y luego con Guillermo I de Wittelsbach, duque de Baviera-Satrubing, conde de Holanda y de Henao (n.1330-m.1388).

Blanca de Lancaster (n. castillo de Bolingbroke, 25.3.1345 - m. castillo de Bolingbroke, 12.9.1369), condesa de Lancaster y de Derby a la muerte de su padre.

Enrique murió, víctima de la peste, en Leicester, el 24 de marzo de 1361, a los 60 años de edad.

Ascendencia 
</center>

Distinciones honoríficas 
  Caballero de la Orden de la Jarretera (1347).

Referencias 

Nobles de Inglaterra del siglo XIV
Casa de Plantagenet
Miembros de la Orden de la Jarretera
Militares de la guerra de los Cien Años
Ingleses de las guerras de independencia de Escocia
Duques de Lancaster
Fallecidos en Leicester